Steve Adams peut désigner :
 Steve Adams, un illustrateur canadien ;
 Steve Adams, un acteur canadien ;
 , un musicien américain.